La liste d'épées de fiction recense les épées citées dans les nombreuses œuvres de fiction récentes (littérature, cinéma, télévision, jeux vidéo, jeux de rôle) notamment dans le genre fantasy ou heroic fantasy.

Note : pour les épées sacrées ou citées dans des légendes anciennes (Excalibur, Durandal), voir l'article :

A 

 Aiguille est l'épée d'Arya Stark dans Le Trône de fer de George R. R. Martin.
 Alastor est l'épée de Dante dans le jeu vidéo Devil May Cry.
 Alondite est une épée bénite portée par le Chevalier Noir dans les deux jeux vidéo Fire Emblem: Path of Radiance et Radiant Dawn, sœur de l'épée Ragnell portée par Ike.
 Anaklusmos (nom en grec ancien signifiant « turbulence ») est l'épée de Percy Jackson, c'est une arme en bronze dans Percy Jackson de Rick Riordan.
 Andúril (anciennement Narsil) est l'épée d'Aragorn dans le roman Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.
 Arlia est l'épée magique dans le jeu vidéo Dragon Spirit: The New Legend qui permet au héros de se transformer en dragon bleu.
 Aubéclat est une épée offerte au joueur par la déesse Meridia dans le jeu vidéo Skyrim une fois son temple débarrassé d'un nécromancien.

B 

 Le Bakuzan est un katana ayant la capacité de tout couper dans le manga Kill la Kill.
 Balizarde est l'épée de Porthos dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.
 Bepher et Nepher sont les épées de l'elfe Pile-ou-Face dans les Chroniques de la Lune noire.
 La Blue Rose Sword (VO-の剣, Ao-bara no Ken, VF « L'épée de la rose bleue ») est une épée longue divine de priorité 45 qui appartient à Eugeo dans l'arc Alicization de la nouvelle Sword Art Online.
 Bolt est une épée légendaire pouvant être forgée dans le jeu Guild Wars 2. Elle entoure le joueur d'une aura électrique et des arcs électriques vont de lui au sol.
 Brisingr est la deuxième épée d'Eragon dans le Cycle de l'Héritage de Christopher Paolini.

C 

 Callandor est une épée de cristal dans La Roue du temps de Robert Jordan.
Chunchunmaru est l'épée de Kazuma Satō dans la light novel Kono subarashii sekai ni shukufuku o!.
 Clarion l'étoile du Jour est une épée maniée par le Porteur de Lumière dans La Symphonie des siècles d'Elizabeth Haydon.
 Clown crown no kenja (kenja : « épée » en japonais) est le bras d'Allen Walker (pouvant se changer en épée) purifiant les Akumas et les Noé dans le manga D.Gray-man.
Cortana est l'épée d'Emma Carstairs dans The Mortal Instruments - Renaissance (ou ) de Cassandra Clare.
Crystalis est l'épée légendaire du jeu vidéo éponyme Crystalis.
 Cthrek Goru est l'épée de Torak dans le roman La Belgariade de David Eddings.
Clarent, dite « l'épée du traître », dans la série de romans Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel est l'épée que Mordred utilisa pour tuer le roi Arthur ; c'est l'opposé d'Excalibur.
 Calabrass est un personnage principal et l'épée magique du triangle des Bermudes dans la série d'animation Zak Storm, super Pirate. C'était autrefois un pirate et le seul à savoir comment quitter le Triangle.

D 

 Dard est l'épée de Bilbo dans Le Hobbit, puis de Frodon dans Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.
 Dark Repulser est la seconde épée de Kirito dans Sword Art Online.
 Dégât est l'épée de Mazak Aigle-De-Tonnerre dans L'Éveil des seigneurs des runes.
 Destinée est une épée légendaire de l'époque des Royaumes Combattants ( avant J.-C.). Elle est l'élément moteur dans le film Tigre et Dragon.
 Deuillegivre (Frostmourne) est l'épée du Roi liche apparaissant pour la première fois dans Warcraft III: Reign of Chaos.
 Dragon de pluie est l'épée du Juge Ti, Frédéric Lenormand la cite notamment dans l'épisode La Nuit des juges (2004).
 La Dragon Slayer (Tueuse de Dragons) est la gigantesque épée utilisée par Guts dans le manga Berserk.
 La Dimension sword est une épée pouvant contrôler les dimension, propriété de Janemba dans Dragon Ball Z (notamment le film Dragon Ball Z: Fusion Reborn).

E 

 L’épée des milles vérités est l'épée de l'épisode de South Park parodiant le jeu vidéo World of Warcraft.
 L'épée du destin est l'un des sept objets du destin dans la série Donjon.
 L’épée de Gryffondor est une arme magique dans la série Harry Potter de J. K. Rowling.
 L’épée de Khaine est une arme magique dans l'univers de Warhammer.
 L’épée de Shannara est une arme magique dans L'Épée de Shannara de Terry Brooks.
 L’épée de vérité est l'arme de Richard Rahl dans L'Épée de vérité de Terry Goodkind.
 L’épée du dragon noir et l’épée du dragon dans la série de jeux vidéo d'action Ninja Gaiden de la société japonaise Tecmo.
 L’épée du jugement (Sword of Judgement) est l'épée de Optimus Prime dans Transformers : L'Âge de l'extinction, Transformers: The Last Knight et le jeu vidéo Transformers Online.
 L’épée marquée du héron est la première arme de Rand al'Thor dans La Roue du temps de Robert Jordan.
L'épée éternelle est l'arme créée par l'esprit originel Origin dans le jeu Tales of Symphonia.
 Épine est l'épée du chevalier Camaris dans la série l'Arcane des épées de Tad Williams.
 Éternité est une épée légendaire pouvant être forgée dans le jeu Guild Wars 2. Elle est particulièrement difficile à forger car elle demande de fusionner deux autres épées légendaires pour l'obtenir.
 Elucidator est une épée appartenant à Kirito dans la série Sword Art Online.
 Exterminator, aussi nommée Salvator ou Doom Bringer dans sa version originale, est l'épée par défaut du joueur dans la série de « Livres dont vous êtes le héros » Loup* Ardent de J.H. Brennan. Elle contient l'âme du démon Lucifuge Rofocal et son propriétaire ne peut s'en débarrasser que par sa mort.

F 

Le Fléau des Dieux est une épée magique issue de la série de livres La Séquence des avatars se déroulant dans les Royaumes oubliés.
 La Fragrant Olive Sword (VO-の剣, Kinmokusei no Ken, VF « L'épée au parfum d'olive ») est une épée longue divine de haut niveau appartenant à Alice Synthesis Thirty dans l'arc Alicization de la nouvelle Sword Art Online.
 Frostmourne (voir Deuillegivre)

G 

 Glace est l'épée d'Eddard Stark dans Le Trône de fer de George R. R. Martin.
 Glamdring est l'épée de Gandalf dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.
 Grand-Griffe est l'épée de Jeor Mormont, puis de Jon Snow dans Le Trône de fer de George R. R. Martin.
 Grayswandir est l'épée de Corwin d'Ambre dans le Cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny.
 Gunblade est un type d'épée dans le jeu Final Fantasy VIII. Mot-valise issu de l'anglais, où une épée est équipé d'un barillet de revolver. Traduit en français par Pistolame.
 Galaxia est l'épée de Meta Knight dans le jeu vidéo Kirby.

H 

 Le hachoir de Kiri est l'épée de Zabuza Momochi dans le manga Naruto.
 La Heaven Piercing Sword (VO-天穿剣, Tensenken, VF « L'épée perce-ciel ») est une épée divine de haut niveau appartenant à Fanatio Synthesis Two dans l'arc Alicization de la nouvelle Sword Art Online.
 Hiki est le nom donné à un « Nora » du personnage principal dans le manga Noragami.
 Hiramekarei est une épée en forme de poisson plat dans le manga Naruto.

I 

 Icingdeath est l'une des deux épées (cimeterre) de Drizzt Do'Urden, un personnage de l'univers des Royaumes oubliés (Forgotten Realms en anglais) créé par R.A. Salvatore.
 Indreju est l'épée de Jiriki dans la série l'Arcane des épées de Tad Williams.
 L'Infinity Blade est l'épée de Siris dans la série Infinity Blade.

J 

 Jerricane est l'épée de Richius Vantran dans Le Chacal de Nar de .

K 

 La Keyblade est une épée en forme de clef dans les jeux vidéo Kingdom Hearts.
 Kvalnir est l'épée d'Isgrimnur dans la série l'Arcane des épées de Tad Williams.

L 

 Lambent Light est une épée appartenant à Asuna dans Sword Art Online. C'est avec cette arme que Kirito vaincra Akihiko Kayaba, mettant ainsi un terme au jeu.
 Longinus est une des armes des 7 astres antiques du jeu Final Fantasy X.
 Les épées de la nuit et du jour sont les épées de Olek Skilgannon, dit le Damné, dans un des roman du Cycle Drenaï de  David Gemmell.

M 

 MangeCœur est l'épée de Joffrey Baratheon dans le roman Le Trône de fer de George R. R. Martin.
 Masamuné est un katana maudit pouvant manipuler les ombres et contrôler son porteur pour dévorer son âme dans le manga Soul Eater.
 Masamune est une des armes des 7 astres antiques du jeu Final Fantasy X.
 La Master Sword est l'épée légendaire du héros Link dans la série de jeux vidéo The Legend of Zelda. Selon les traductions, elle est appelée Épée de Légende ou Excalibur. Link l'utilise dans la majorité des jeux Zelda.
 Minneyar est l'épée du roi Fingil dans la série l'Arcane des épées de Tad Williams.
 Monado est l'épée de Shulk dans le jeu vidéo Xenoblade Chronicles.
 Mournblade est l'épée d'Yyrkoon dans le Cycle d'Elric de Michael Moorcock.
 Murasame est un célèbre katana servant à invoquer la pluie. C'est aussi un katana maudit tuant toute personne blessée par sa lame dans le manga Red Eyes Sword: Akame ga Kill!.

N 

 Narsil est l'épée d'Elendil dans le roman Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien ; renommée Andúril par Aragorn lors de son reforgeage (voir Andúril).
Naegling est l'épée de couleur dorée d'Oromis, dans le Cycle de l'Héritage de Christopher Paolini.
 Naidel est l'épée de Josua dans la série l'Arcane des épées de Tad Williams.
 La Night Sky Sword (VO-夜空の剣, Yozora no Ken, VF « L'épée du ciel nocturne ») est une épée longue divine appartenant au personnage principal dans l'arc Alicization de lanouvelle Sword Art Online.
 Notung est l'épée de Wotan, Siegmund et Siegfried dans L’Anneau du Nibelung, cycle de quatre drames musicaux de Richard Wagner.
 Nirvana est une des armes des 7 astres antiques du jeu Final Fantasy X.

O 

 Orcrist est l'épée de Thorin dans Le Hobbit de J. R. R. Tolkien.
 L’ Épée d'Omens est l'épée du seigneur des Cosmocats dans les séries animées Cosmocats et ThunderCats.

P 

 Peine est l'épée d'Ineluki dans la série l'Arcane des épées de Tad Williams (son nom est Jingizu en langage « sithi »).
 Perfide est une épée mi-acier mi-bronze appartenant à Luke dans la série de romans Percy Jackson de Rick Riordan.
 Poison est l'épée d'Ombrage dans « La Quête du royaume perdu », tome 1 des Chroniques des mondes magiques de Geronimo Stilton.

R 

 Ragnell est une épée bénie portée par Ike dans les deux jeux vidéo Fire Emblem: Path of Radiance et Radiant Dawn, sœur de l'épée Alondite portée par le Chevalier Noir.
 Rebellion est l'épée de Dante dans le jeu Devil May Cry 3.

S 

 Saiki est le nom d'une épée Shinki possédée par le dieu de la guerre Bishamonten dans le manga Noragami.
 Sakabato est un sabre à lame inversée porté par Kenshin Himura dans le manga Kenshin le vagabond.
 Samehada est une épée vivante portée par Kisame Hoshigaki dans le manga Naruto.
 Sekki, qui s'appelle Yukine sous sa forme humaine, est le nom de l'épée Shinki du personnage principal dans le manga Noragami.
 Le Glaive de Sommer est une épée (malgré son nom français de « Glaive » - son nom original est Sommerswerd) de l'univers de la série des « Livres dont vous êtes le héros » Loup Solitaire, de Joe Dever.
 Soul Calibur et Soul Edge sont des épées jumelles dans la série de jeux vidéo Soul.
 Soul Reaver est une épée magique dans la série de jeux vidéo Legacy of Kain.
 Stormbringer est l'épée d'Elric de Melniboné dans le Cycle d'Elric de Michael Moorcock.
 Sourcelame est l'épée ultime du jeu Horizon dans la webserie Noob. Elle est trouvée par Arthéon, ce qui confirme son existence jusque-là contestée.
 Sumarbrander, aussi appelée l'épée de l’été ou Jack est l'épée de Magnus Chase et l’ancienne arme de Freyr dans la trilogie Magnus Chase et les Dieux d'Asgard de Rick Riordan.
 Sword birth balance breaker est la seule épée sacrée-maudite connue maniée par Yûto Kba dans le manga High School DxD.
 Shigure Kintoki est l'épée de Takeshi Yamamoto dans Reborn!. C'est un shinai qui se transforme en sabre si l'utilisateur use du style Shigure Soen ryu.

T 

 Tempête est l'épée de Benjamin Queen dans  (2015-2017).
 La Terra Blade est l'épée emblématique du jeu vidéo Terraria.
 La Time Piercing Sword (VO-時穿剣, Jisenken, VF  « L'épée perce-temps ») est une épée divine à deux main terriblement puissante maniée par Bercouli Synthesis One dans l'arc Alicization de la nouvelle Sword Art Online.
Twinkle est l'une des deux épées (cimeterre) de l'elfe noir Drizzt Do'Urden, personnage de l'univers des Royaumes oubliés (Forgotten Realms en anglais), créé par R.A. Salvatore.

U 

 Unbitr est l'épée de couleur bleue de Brom dans le Cycle de l'Héritage de Christopher Paolini.
 Ultima est une des armes des 7 astres antiques du jeu Final Fantasy X.

V 

 L’épée vorpale est utilisée pour tuer le Jabberwock dans le poème Jabberwocky de Lewis Carroll.
 Valis est une épée magique dans la série de jeux vidéo .

W 

 Wadô Ichimonji est un des sabres que manie Roronoa Zoro dans le manga One Piece. 
 Werewindle est l'épée de Brand dans le Cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny.
 World champion est une des armes des 7 astres antiques du jeu Final Fantasy X.

Z 

 Un Zanpakutō est un type d'épée dans le manga Bleach.
 Zar'roc est l'épée de Morzan dans le Cycle de l'Héritage de Christopher Paolini.
 La Z sword (Zeta Sword en VO) est l'épée ultime des Kaioshins dans Dragon Ball Z.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des épées légendaires
 Liste d'objets de fiction

Épée de fiction
Epee
Épées de fiction